Молчанка
 Молчанка — детская игра, в которой проигрывает заговоривший первым.
 Молчанка — устаревшее название тире.
 Молчанка — река в Пермском крае, приток Вишеры.